Notre-Dame de Paris (livro) — romance de Victor Hugo
Quasimodo — personagem principal do romance de Victor Hugo

Filmes 
Notre-Dame de Paris (1911) — de Albert Capellani
The Hunchback of Notre Dame (1923) — de Wallace Worsley
The Hunchback of Notre Dame (1939) — de William Dieterle
O Corcunda de Notre Dame (1996) — versão animada da Disney
O Corcunda de Notre Dame (trilha sonora)
The Hunchback of Notre Dame II — de 2002, sequela do filme de 1996

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura